Fajardo heißt der Ort

 Fajardo (Puerto Rico), Gemeinde auf Puerto Rico

Fajardo ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Leopoldo Fajardo Klappenbach (* 1956), uruguayischer Diplomat
 Alfonso Fajardo (* 1975), salvadorianischer Schriftsteller
 Arturo Fajardo (Arturo Eduardo Fajardo Bustamante; * 1961), uruguayischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Salto
Carlos Fajardo (* 1966), kubanischer Radrennfahrer
 Carlos Martín Fajardo (1914–2008), kolumbianischer Dichter, Romanist und Hispanist
 Denisse Fajardo, peruanische Volleyballspielerin
 Diego de Saavedra Fajardo (1584–1648), spanischer Diplomat und Schriftsteller
 Eduardo Fajardo (1924–2019), spanischer Schauspieler
 Facundo Fajardo (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Francisco Fajardo (1524–1564), spanischer Conquistador
 José Fajardo (Musiker), kubanischer Orchesterleiter
 José Fajardo (Fußballspieler) (* 1993), panamaischer Fußballspieler
 José Clavijo y Fajardo (1726–1806), spanischer Publizist und Schriftsteller
 Luis Fajardo (* 1963), kolumbianischer Fußballspieler
 Luis Fajardo Fernández (* 1934), spanischer Politiker
 Manuel Palacio Fajardo (Palacio Faxar; 1784–1819), venezolanischer Naturwissenschaftler und Unabhängigkeitskämpfer
 Pedro de Fajardo, argentinischer Erzbischof von Buenos Aires 1713–1729
 Pedro Fajardo Alfaga (Pedrito Fajardo; † 2016), kubanischer Geiger 
 Raimundo Fajardo (* ?), argentinischer Rockmusiker
 Ramón Fajardo, spanischer Gouverneur von Kuba 1884–1886
 Sergio Fajardo  (* 1956), kolumbianischer Mathematiker und Politiker

Siehe auch:
 Provinz Víctor Fajardo, Provinz in Peru